L'orifice urétral peut faire référence à :
 le méat urétral, ou orifice urétral externe ;
 l'.

Voir aussi 

 le muscle sphincter externe de l'urètre ;
 le muscle sphincter interne de l'urètre.